My Everything (álbum), de Ariana Grande
 "My Everything" (canção de Corbin Bleu)
 "My Everything" (canção de 98 Degrees)

Desambiguações de música